El nombre Jerez puede referirse a:

Municipios 
Jerez de la Frontera, ciudad española situada en la provincia de Cádiz, en Andalucía;
Jerez de los Caballeros, municipio español situado en la provincia de Badajoz, en Extremadura;
Jerez de García Salinas, municipio mexicano del Estado de Zacatecas;
Jerez, municipio de Guatemala en el Departamento de Jutiapa;
Jérez del Marquesado, municipio español situado en la provincia de Granada, en Andalucía.

Bebidas alcohólicas 
Jerez, vino español producido en el Marco de Jerez y criado en las ciudades andaluzas de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda;
Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, denominación de origen que protege la producción del jerez;
Denominación de Origen Brandy de Jerez, denominación de origen que protege la producción del brandy en el Marco de Jerez.

Diócesis católica 
Diócesis de Asidonia-Jerez, diócesis católica con sede en Jerez de la Frontera.

Infraestructuras 
Aeropuerto Internacional de Jerez, aeropuerto de la ciudad de Jerez de la Frontera;
Circuito de Alta Velocidad de Jerez, circuito permanente de la de la ciudad de Jerez de la Frontera.

Clubes de fútbol 
Xerez Club Deportivo, equipo de fútbol de la ciudad de Jerez de la Frontera;
Xerez Deportivo Fútbol Club, equipo de fútbol de la ciudad de Jerez de la Frontera;
Xerez Fútbol Club, equipo desaparecido de la ciudad de Jerez de la Frontera;
Jerez Industrial Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad de Jerez de la Frontera;
Jerez Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad de Jerez de los Caballeros.

Otras referencias 
Puerta de Jerez, plaza situada en la ciudad española de Sevilla, en Andalucía, donde estaba la puerta de la muralla desde la cual se iniciaba el camino hacia Jerez de la Frontera;
Estación de Puerta de Jerez, estación de ferrocarril y metro de la ciudad española de Sevilla, en Andalucía, situada en la plaza homónima.
Río Jerez, afluente del Río Sava, al oeste de Serbia.
 y '''Jerez.